Dawn of the Dead signifie aube des morts :

 Dawn of the Dead est le titre original du film américain Zombie de George A. Romero sorti en 1978.
 Dawn of the Dead est le titre original de son remake américain L'Armée des morts de Zack Snyder sorti en 2004.

Voir aussi 

 , paronyme